A Equipe da Australásia de Copa Davis, representou a Australásia entre 1905 e 1913, na Copa Davis. Nesses 9 anos conseguiu 4 títulos (1907, 1908, 1909 e 1911) e 1 vice (1912).

A partir de 1914, passou a disputar como:

 Austrália, a partir de 1914, que herdou os resultados obtidos pela Australásia;
 Nova Zelândia, a partir de 1924.

Ver também 
 Copa Davis
 Fed Cup

Australásia